.38 Special, munition de revolver créée en 1902
 .38 Special, groupe de rock américain fondé en 1975 à Jacksonville en Floride

Voir aussi
 , page d'homonymie